Carcassonne může být:

 Carcassonne – francouzské hradební město
 Pevnost Carcassonne – pevnost v tomto městě
 Carcassonne (desková hra) – moderní společenská hra